Een verkeersweg:
 M-9.1 (Kosovo)
 Een voormalige verkeersweg:
 M9.1 (Joegoslavië)